Okuno se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Junji Okuno
 Haruo Okuno